

Nauki przyrodnicze i techniczne 
 fala – zaburzenie, które się rozprzestrzenia w ośrodku lub przestrzeni
 fale akustyczne – fale rozchodzącego się dźwięku
 fale atmosferyczne – periodyczne oscylacje zmiennych meteorologicznych
 fale de Broglie’a – opis obiektów materialnych jako fali
 fala detonacyjna – rodzaj fali uderzeniowej
 fale elektromagnetyczne – fale pola elektromagnetycznego
 fale grawitacyjne – fale generowane przez masywne ciała poruszające się z przyspieszeniem
 fala jonosferyczna – fala elektromagnetyczna odbita od jonosfery ku powierzchni planety
 fale kapilarne – fale na powierzchni cieczy
 fale materii – opis obiektów materialnych jako fali
 fale magnetohydrodynamiczne – fale ładunków elektrycznych rozprzestrzeniające się w cieczy lub w plazmie
 fale morskie – falowanie wody w zbiornikach wodnych
 fale mózgowe – cykle aktywności bioelektrycznej mózgu
 fala nośna – fala wysyłana w celu przesłania sygnału, sama w sobie nie zawierająca informacji
 fala przyziemna – fala rozchodząca się przy granicy powietrze-ziemia
 fala Radcliffe’a – struktura gazowa w Drodze Mlecznej
 fale radiowe – fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 3 Hz do 3 THz
 fale Rossby’ego – fale związane z ruchem wielkoskalowym w atmosferze lub oceanie
 fale sejsmiczne – fala rozchodząca się wewnątrz planety
 fale sprężyste – fale rozchodzące się w ośrodkach sprężystych
 fala stojąca – fala, której pozycja w przestrzeni pozostaje niezmienna
 fala troposferyczna – fala przemieszczająca się w troposferze
 fala uderzeniowa – fala poruszająca się z prędkością większą od prędkości dźwięku
 VF – zakres fal akustycznych wykorzystywany w telefonii
 fale wschodnie – rodzaj fal atmosferycznych

Prasa i literatura 
 „Fala”– pornograficzny miesięcznik gadzinowy w Generalnym Gubernatorstwie

Muzyka i kinematografia 
 Fala – polska wytwórnia muzyczna z siedzibą w Stroniu Śląskim, działająca na początku lat 90 XX wieku
 Fala – album muzyczny wydany w 1985 roku przez firmę Polton, zawierający kompilację nagrań z gatunku punk, nowa fala i reggae
 Fala – płyta polskiego producenta muzycznego Pawła Kasperskiego pod pseudonimem P.A.F.F.
 Fala – Dorota Frontczka, polska raperka
 Fala – polski film z 1986 roku, dokumentujący Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1985 roku
 Fala (oryg. Die Welle) – niemiecki film dramatyczny z 2008 roku
 Fala (oryg. Bølgen) – norweski film katastroficzny z 2015 roku

Malarstwo 
 Fala - cykl obrazów Gustave’a Courbeta

Inne 
 fala – zjawisko tworzenia się nieformalnych hierarchii i subkultury w wojsku
 Fala – pies Franklina Delano Roosevelta
 „Fala” – kąpielisko (aquapark) w Łodzi
 ORP Fala – polski okręt-muzeum
 Fala – wieś w Słowenii, w gminie Selnica ob Dravi
 Fala – wieś w Słowenii, w gminie Ruše

Zobacz też 

 Fale

Przypisy